Краско́ — украинская фамилия. Известные носители:

 Краско, Алла Владимировна (1949—2022) — российский историк, генеалог.
 Краско, Андрей Иванович (1957—2006) — российский актёр, сын народного артиста России Ивана Краско.

См. также